Le terme d'échangeur permet de désigner quantité de dispositifs destinés à effectuer un transfert, souvent de chaleur, entre deux milieux sans que ces derniers soient en contact direct.
 
 Comme annexe d'un moteur d'automobile : le moteur à combustion interne produit beaucoup de chaleur, qu'il est nécessaire d'évacuer dans l'air extérieur au travers d'un échangeur de chaleur air/eau, air/huile.
 Un appendice métallique fixé sur un composant électronique est destiné à améliorer la dissipation de la chaleur produite par le composant. 
 Au sein d'un réacteur nucléaire un fluide gazeux ou liquide chauffé par la réaction nucléaire passe dans un échangeur pour chauffer le fluide caloporteur du circuit secondaire. 
 Ou encore directement dans un moteur atomique un gaz est chauffé fortement avant d'être éjecté dans une tuyère.
 Dans le domaine de la voirie, un échangeur autoroutier est un type d'intersection entre, deux ou plus, voies de circulation importantes, par exemple des autoroutes.